Стив Ми́ллер:

 Стив Миллер (род. 1943) — американский певец и музыкант.
 Стив Миллер (род. 1950) — американский писатель-фантаст.